Le stade Georges-Spitz, également connu sous le nom de stade municipal du Robert, est un stade omnisports (servant principalement pour le football) martiniquais situé dans la commune du Robert, dans l'arrondissement de La Trinité.

Le stade, doté de , sert d'enceinte à domicile pour les équipes de football de l'Union sportive du Robert et de l'Union des Jeunes de Monnerot.

Histoire

Installations

Événements

Notes et références 

Stade multifonction en France
Stade de football en Martinique
Stade de rugby à XV en Martinique
Stade d'athlétisme en Martinique
Salle de volley-ball en Martinique
Stade portant le nom d'une personnalité
Le Robert